Yellow Cup 2013 steht für folgende Handballturniere:

 Yellow Cup Januar 2013, 41. Yellow Cup
 Yellow Cup Dezember 2013, 42. Yellow Cup